Куанцюй () — название районов в разных частях Китая, созданных для администрирования районов добычи полезных ископаемых.

 Куанцюй (Датун) — район городского подчинения городского округа Датун провинции Шаньси
 Куанцюй (Янцюань) — район городского подчинения городского округа Янцюань провинции Шаньси

См. также 
 Горнорудный район Фэнфэн — район городского подчинения городского округа Ханьдань провинции Хэбэй
 Горнорудный район Цзинсин — район городского подчинения городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй
 Горнорудный район Иншоуинцзы — район городского подчинения городского округа Чэндэ провинции Хэбэй
 Горнорудный район Баян-Обо — район городского подчинения городского округа Баотоу автономного района Внутренняя Монголия